Coldewey ist der Familienname folgender Personen:

 Dettmar Coldewey (1907–1973), deutscher Gewerbelehrer, Studiendirektor, Heimatforscher, Heimatmaler und Kreisbeauftragter der Stadt Wilhelmshaven für Landschafts- und Naturschutz
 Ehrenreich Gerhard Coldewey (1702–1773), deutscher Jurist, Poet, Kartograf und Archivar
 Georg Coldewey (Politiker) (1887–1962), deutscher Politiker (NSDAP), Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Georg Coldewey, (1910–?), SS-Zahnarzt im Konzentrationslager Buchenwald.
 Levin Coldewey (1669–1729), deutscher lutherischer Theologe, zuletzt Oberhofprediger und Generalsuperintendent in Aurich
 Michael Coldewey (* 1962), deutscher Filmproduzent und Regisseur

Siehe auch:
 Coldeway
 Koldewey